Пет-Могили — село в Болгарии:
 Пет-Могили — в Сливенской области;
 Пет-Могили — в Шуменской области.